María Pía de Saboya (en italiano, Maria Pia di Savoia; Turín, 16 de octubre de 1847- Turín, 5 de julio de 1911) fue princesa de Cerdeña y de Italia, y por matrimonio reina de Portugal. Fue conocida como O Anjo da Caridade y A Mãe dos Pobres (Ángel de la Caridad y Madre de los Pobres). Fue la tercera reina de la Casa de Saboya en el trono portugués, tras Mafalda y María Francisca.

Biografía 
María Pía era hija del rey Víctor Manuel II de Cerdeña (desde 1861, rey de Italia unificada) y de la archiduquesa María Adelaida de Austria. Tuvo siete hermanos, entre los cuales fueron reyes Humberto I, de Italia y Amadeo I, de España.

En 27 de septiembre de 1862 contrajo matrimonio por poderes con el rey Luis I de Portugal, convirtiéndose el 5 de octubre del mismo año, día de la celebración de la boda en Lisboa, en reina consorte de Portugal.

Después del regicidio de su hijo, Carlos I de Portugal, el 1 de febrero de 1908, comenzó a dar señales de demencia, que se agravaron con la proclamación de la República, el 5 de octubre de 1910. La desdichada reina marchó al exilio con los restantes miembros de la familia real, viajando a su tierra natal, el Piamonte, donde viviría hasta fallecer al año siguiente, siendo sepultada en el Panteón Real de los Saboya en la Basílica de Superga, Turín, Italia. Es la única reina de Portugal que no está sepultada en el Panteón de los Braganza, en el Monasterio de San Vicente de Fora, en Lisboa.

Descendencia 
María Pía de Saboya tuvo dos hijos:
 Carlos I (Lisboa, 28 de septiembre de 1863-ibidem, 1 de febrero de 1908), rey de Portugal.
 Alfonso (Lisboa, 31 de julio de 1865-Nápoles, 21 de febrero de 1920), duque de Oporto.

Distinciones honoríficas 
 Rosa de Oro de la Cristiandad (en el día de su bautismo). ()
 Gran maestre de la Orden de la Reina Santa Isabel. (Reino de Portugal)
 Dama gran cruz de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa (Reino de Portugal).
 Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa (Reino de España).
 Dama gran cruz de la Imperial Orden de San Carlos ().
 Dama gran cruz de honor y devoción de la Orden de Malta.
 Dama gran cruz de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro ().
 Dama de la Orden de la Cruz Estrellada ().
 Dama de la Orden de Teresa ().

Ancestros

Véase también 
 Casa de Braganza Sajonia-Coburgo y Gotha.

Referencias

Enlaces externos 
 

Nacidos en Turín
Fallecidos en la provincia de Turín
Princesas de Italia del siglo XIX (casa de Saboya)
Princesas de Italia del siglo XX (casa de Saboya)
Maria Pia
Nobles de Italia del siglo XX
Maria Pia
Casa de Braganza
Maria Pia
Damas grandes cruces de honor y devoción de la Orden de Malta
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Condecorados con la Rosa de Oro
Damas grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Damas grandes cruces de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa
Grandes maestres de la Orden de la Reina Santa Isabel (Reino de Portugal)
Damas grandes cruces de la Orden imperial de San Carlos
Sepultados en la Basílica de Superga
Reinas consortes del siglo XIX